Тім Чевелде (,  15 лютого 1968, Мелвілл) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року в ЗХЛ.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 64-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Вінніпег Джетс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 365 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»